Ла-Вид-де-Буреба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,69 км². Население — 28 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса